Menge se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Franz Anton Menge
 John A. Menge